Colpo di Stato in Zambia del 1990
 Colpo di Stato in Zambia del 1997